YMM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort McMurray (Alberta), Canada
 ymm – codice ISO 639-3 della lingua maay